Osoby o tym nazwisku:
 Airto Moreira – brazylijski perkusista jazzowy
 André Campos Moreira – portugalski piłkarz
 Clayton de Sousa Moreira – luksemburski piłkarz
 Jonathan Cícero Moreira – brazylijski piłkarz